Dołuje
 Dołuje (gromada)
 Dołuje (stacja kolejowa)
 Dołuje (gmina)